Eliteserien 2014-2015 – torneo di calcio a 5
 Eliteserien 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Eliteserien 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile